Перетятько — українське прізвище. Відомі носії:
 Перетятько Григорій Гордійович — український радянський діяч, голова Ворошиловградської обласної ради професійних спілок. Член ЦК КПУ в 1971—1974 р.
 Перетятько Е. — радянський і український художник-мультиплікатор.
 Перетятько Олександра ( 1984) — українська волейболістка, зв'язуюча.
 Перетятько Ольга Олександрівна — російська оперна співачка (сопрано).
 Перетятько Павло ( 1976) — український волейболіст, тренер.

Примітки 

українські прізвища